Arthur Gore ha battuto in finale Sidney Smith 3-6, 6-1, 6-2, 6-4 nel torneo preliminare, ma il detentore del titolo Reginald Doherty ha battuto Arthur Gore 1-6, 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1899